(1996-), joueur de football
 Fabrizio Crestani (1987-), pilote automobile italien
 
  (1886-1972), soprano italienne
 
  (1968-), homme d'affaires
 Simone Crestani (1984-), maître verrier italien
 Fabio Crestani (1962-)